Carin Nilsson och liknande namn kan avse:

 Carin Nilson (1884–1973), svensk skulptör
 Carin Nilsson (1904–1999), svensk simmare

Se även 
 Karin Nilsson